Annick Ohayon (1946- ), historienne française ;
 Michaël Ohayon (19xx- ), compositeur français ;
 Sylvie Ohayon (1970- ), femme de lettres et cinéaste française ;
 Yogev Ohayon (1987- ), joueur de basket-ball israélien.
 Michel Ohayon (1961- ), homme d'affaires français.
Patronyme hébreu
Patronyme séfarade
en:Ohayon